

Технически Характеристики 
Двигател
 Тип на двигателя 	Водно охлаждане, 4-тактов, forward inclined, редови4-цилиндрв, 16-клапана, D0HC
 Работен обем 	599 cc
 Диаметър и ход на буталото 	67.0 x 42.5 mm
 Компресно съотношение 	12.8:1
 Максимална мощност 	With direct air induction: 97.8 kW (133 PS) @ 14 500 rpm / Without direct air induction: * 93.4 kW (127 PS) @ 14 500 rpm
 Максимален въртящ момент 	With direct air induction: 68.0 Nm (6.93 kg-m) @ 12 000 rpm / Without direct air * induction: 66.0 Nm (6.73 kg-m) @ 12 000 rpm
 Мазителна система 	Wet sump
 Карбуратор 	Fuel injection
 Тип на съединителя 	Wet multiple-disc coil spring
 Запалителна система 	TCI
 Система на стартиране 	Electric
 Трансмисионна система 	Constant mesh, 6-speed
 Крайна трансмисия 	Chain
 Капацитет на горивния резервоар 	17.5 litres
 Капацитет на масления резервоар 	3.4 litres

Шаси
 Шаси: 	Aluminium die-cast Deltabox
 Система на предно окачване 	Telescopic fork
 Предно окачване: 	120 mm
 Система на задно окачване 	Swingarm (link suspension)
 Ход на задното окачване 	120 mm
 Предна спирачка 	Dual discs, Ø 310 mm
 Задна спирачка 	Single disc, Ø 220 mm
 Предна гума 	120/70 ZR17M/C (58W)
 Задна гума 	180/55 ZR17M/C (73W)

Габарити
 Дължина (мм) 	2040 mm
 Ширина (мм) 	700 mm
 Височина (мм) 	1100 mm
 Височина на седалката (мм) 	850 mm
 Междуосие (мм) 	1380 mm
 Минимален просвет (мм) 	130 mm
 Сухо тегло (кг) 	162 kg (with single seat 161 kg)

Мотоциклети Ямаха